Das Wort Determinante (lat.  „abgrenzen“, „bestimmen“) bezeichnet:

 in der Mathematik eine spezielle Funktion, die jeder quadratischen Matrix eine Zahl zuordnet, siehe Determinante
 in der Informatik ein Begriff der Relationentheorie, siehe Determinante (Informatik)
 in der Immunologie ein Epitop
 einen maßgebenden Umstand, im Hinblick auf die Kausalität
 ein Begriff der Linguistik für eine Wortart Determinante, auch Determinans 

Siehe auch:
 Determinans
 Determinismus